Гомец — устаревшая русскоязычная транслитерация  и ; современное правописание — .

 Мадам Гомец (госпожа Гомец; 1684—1770) — французская писательница, популярная в России в 1760—1790 годы.
 Педро Гомец — персонаж сочинения Козьмы Пруткова «Осада Памбы», написанного в духе испанского романсеро.